Гольц () — німецьке та єврейське прізвище, що походить від  (деревина).

Відомі носії
 Авґуста Луїза Гольц — американська супердовгожителька
  — німецький художник-пейзажист.
  — німецький письменник та драматург, один з теоретиків натуралізму в німецькому театрі.
  — німецький оперний режисер та сценограф.
  — німецький фізик та винахідник.
  — німецький художник та графік.
  — німецький філософ, математик, поет та письменник.
  — ізраїльський композитор.
 Зейн Гольц — канадський актор та модель.
  — німецький футболіст.
 Карл Гольц — німецький військовик та державний діяч Третього Райху. Групенфюрер СА.
  — німецький футболіст.
  — німецький футболіст.
  — німецький спортсмен.
 Рюдігер фон дер Гольц (юрист), Граф Густав Адольф Карл Йоахім Рюдігер фон дер Гольц (нім. Gustav Adolf Karl Joachim Rüdiger Graf von der Goltz; 10 липня 1894, Шарлоттенбург — 18 квітня 1976, Дюссельдорф) — німецький юрист і політик, доктор права (1919).

 Гольц — містечко у Люксембурзі.
 Іннінг-ам-Гольц — громада у Німеччині, розташована в землі Баварія.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища